De Europese Spelen 2019 vormden de tweede editie van de Europese Spelen, een multisportevenement voor atleten uit Europese landen. De Spelen werden in juni 2019 gehouden in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Er namen 4082 atleten uit vijftig landen deel.

Sporten 
De Europese Spelen 2019 bestonden uit 200 onderdelen verdeeld over 15 sporten. Dit waren er vijf minder dan in 2015.

Deelnemende landen

Medaillespiegel

Externe links 
  Officiële website Minsk 2019